Велти́стов — русская семинаристская фамилия.

Известные носители 
 Велтистов, Василий Николаевич (1854—1920-е) — русский духовный писатель, протоиерей и профессор богословия.
 Велтистов, Евгений Серафимович (1934—1989) — русский советский детский писатель, фантаст, журналист и сценарист.